Somme – fiume della Francia
Somme – dipartimento francese
Somme – plurale di somma (addizione)
Battaglia della Somme – famosa battaglia della prima guerra mondiale svoltasi in Francia
Die Somme – film di Heinz Paul del 1930

Persone 

 Christer Somme – militare svedese

Pagine correlate 

 Somma
 Sommi
 Sommo (disambigua)